Astron – satellite artificiale sovietico
 Astron – mese del Calendario della Contea
 Astron Hotels – catena alberghiera tedesca, acquisita da NH Hoteles nel 2002 
 ASTRON – Istituto olandese di radioastronomia